Dembrovszki ist der Familienname folgender Personen:

Emerich Dembrovszki (* 1945), rumänischer Fußballspieler und -trainer
Otto Dembrovszki (1942–2009), rumänischer Fußballspieler